Kraitz är ett efternamn och kan syfta på:

Gustav Kraitz (1926–), svensk-ungersk konstnär och keramiker
Ulla Kraitz (1936–), svensk konstnär och keramiker, ovanståendes hustru
Cecilia Kraitz (1964–), svensk konstnär och keramiker, Ulla Kraitz dotter
Anna Kraitz (1973–), svensk formgivare, Ulla Kraitz dotter